Alta Provenza – zona della Provenza
 Alpi dell'Alta Provenza – dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Osservatorio dell'Alta Provenza – osservatorio astronomico nel sud della Francia

Pagine correlate 

 Haute-Provence